Het GM V-platform was een autoplatform van het concern General Motors tussen 1966 en 2007. Er zijn twee varianten gemaakt van het GM V-platform. De variant voor voorwielaangedreven auto's werd alleen gebruikt voor de Cadillac Allanté. De variant voor achterwielaangedreven auto's werd gebruikt voor Holden, Opel, Vauxhall en Chevrolet.
 1966-2007 GM V-platform (RWD)
 1987-1993 GM V-platform (FWD)

Autoplatform
General Motors